Патрульно-постова служба 
 Пожежно-прикладний спорт
 Польська соціалістична партія — PPS (Polska Partia Socjalistyczna)
 ППС-43 — пістолет-кулемет системи Судаєва ()